Mother – singel zespołu Danzig
 Mother – singel zespołu Blondie
 Mother – singel Charliego Putha
 Mother – piosenka zespołu Pink Floyd
 Mother – gra wydana na Nintendo Entertainment System
 Mother – utwór belgijskiego piosenkarza Axela Hirsoux